Rudolf Gelpke ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Gelpke (Ingenieur) (1873–1940), Schweizer Ingenieur und Politiker (BGB)
 Rudolf Gelpke (Islamwissenschaftler) (1928–1972), Schweizer Islamgelehrter